Modolo bezeichnet:
 Modolo (Sardinien), eine Gemeinde auf Sardinien
 Modolo (Fahrradkomponentenhersteller), ein italienischer Fahrradkomponentenhersteller

Modolo ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Modolo (* 1989), italienischer Fußballspieler
 Reginei José Modolo (* 1975), brasilianischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Curitiba
 Sacha Modolo (* 1987), italienischer Straßenradrennfahrer